San Luis Potosí er:

 San Luis Potosí (stat) – delstat i Mexico
 San Luis Potosí (by) – hovedstad i den mexicanske delstat ved samme navn